Sabeos puede referirse a:
 Sabeos, antiguo pueblo que vivió en Saba, actual Yemen.
 Sabeos, grupo religioso que sigue el sabeísmo.